Зимо́вский, Алекса́ндр Леони́дович (род. 10 января 1961) — белорусский и российский журналист, медиаконсультант и общественный деятель, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (2005—2008).

Биография 
Родился 10 января 1961 года в Германии. Служил в Советской Армии (1979—1984 годы). Окончил три курса факультета военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища (1980—1983 годы), факультет банковского дела Полесского государственного университета (2007).

Был рабочим Борисовской райагропромтехники, корреспондентом ряда газет и журналов («Деловой вестник», «Человек и экономика», «Национальная экономическая газета»), корреспондентом и политическим обозревателем службы информации телевидения информационного агентства Белтелерадиокомпании, работал в Югославии во время военного конфликта на Балканах (1998—1999 годы).

С 1995 по 2001 годы Александр Зимовский вёл информационно-аналитическую программу «Резонанс» на Белорусском телевидении, получившую широкую известность в Республике Беларусь и за рубежом. С 2000 по 2002 годы — заместитель председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. В 2002 году стал генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение». С 22 декабря 2005 года по 28 декабря 2010 года — Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии. По квоте президента в 2004 году стал депутатом Совета Республики (полномочия истекли в 2008 году). Был членом Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам.

C 2011 года Александр Зимовский работает медиаконсультантом в Российской Федерации. В этом же году он основал интернет-ресурс «inosmi.by».

Санкции ЕС, США 
Возглавляя Белтелерадиокомпанию, активно поддерживал политику, проводимую президентом Белоруссии А. Г. Лукашенко, за что в апреле 2006 года был включён в санкционный список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США и «».

Награды 
 Диплом Белорусской ассоциации журналистов «Ганаровы крумкач» () (1996)
 Орден «За службу Родине» ІІІ степени (1999)
 Орден Франциска Скорины (2007).

Работы 
 Зимовский А. Л., Козловский В. В. Справочник банковского служащего, Мн.: Веды, 1998

Примечания 

Члены Совета Республики (Белоруссия)
Выпускники Львовского высшего военно-политического училища
Персоналии:Санкт-Петербург
Персоналии:Пропаганда в Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании